Термин взвешивание может употребляться применительно к:
процессу измерения веса чего-либо с помощью весов;
процедуре измерения веса объекта также с помощью весов.
Во втором значении термин как правило употребляется применительно к церемонии взвешивания в современных боксе и борьбе.